Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Tarango che ha battuto in finale David Rikl 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (Campione)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Ionuț Moldovan (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)

 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Andrej Merinov (secondo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Jordi Burillo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1997